Vulpius (lateinisch für Fuchs) ist ein Familienname. Zur Bedeutung siehe Fuchs (Familienname).

Namensträger 
 Axel Vulpius (* 1926), deutscher Ministerialdirigent
 Christian August Vulpius (1762–1827), deutscher Schriftsteller
 Christiane Vulpius (1765–1816), Ehefrau Goethes, siehe Christiane von Goethe
 Friedrich Vulpius (1744–1840), deutscher Theologe 
 Friedrich Wilhelm Vulpius (1801–1892), Apotheker und Geobotaniker; Belchen-Vater genannt
 Günther Vulpius (1904–1985), deutscher Schauspieler
 Gustav Vulpius (1839–1917), deutscher Apotheker

 Johann Friedrich Vulpius (1725–1786), deutscher Amtsarchivar und Registrator
 Jutta Vulpius (1927–2016), deutsche Koloratursopranistin
 Melchior Vulpius (um 1570–1615), deutscher Komponist
 Nicolaus Antonius Vulpius (1582–1656), Schweizer reformierter Theologe
 Oscar Vulpius (1867–1936), deutscher Orthopäde
 Ricarda Vulpius (* 1970), Osteuropahistorikerin und Hochschullehrerin
 Wolfgang Vulpius (1897–1978), deutscher Literaturwissenschaftler und Archivar

Familienname
Deutscher Personenname